Space Star designe plusieurs modèles du constructeur japonais Mitsubishi
  le Space Star, un monospace basé sur la Carisma de 1998 à 2005.
 la Space Star, est le nom donné en Europe à la Mitsubishi Mirage depuis 2013.